Il Campionato del Mondo 1999 è stata la 34ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Spagna a Reus dal 4 al 12 giugno 1999.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale argentina per la 4ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Fase 1º - 8º posto

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali 5º - 8º posto

Semifinali 1º - 4º posto

Finale 7º - 8º posto

Finale 5º - 6º posto

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Fase 9º - 12º posto

Risultati

Classifica

Classifica finale

Campioni

Classifica marcatori

Bibliografia 
 
 
 Quotidiano La Stampa, disponibile sul sito dell'Archivio Storico La Stampa.

Collegamenti esterni 
 
 
 

1999
Competizioni sportive a Reus
Hockey su pista a Reus
Hockey su pista nel 1999